

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Michel Larpe, (1959- ), coureur cycliste français ;
 Mickaël Larpe, (1985- ), coureur cycliste français ;

Homonymie de patronyme